Женченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Женченко Віктор Васильович — український співак (бас), поет та перекладач.
 Женченко Марина Іванівна — український видавець, педагог, доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій

Українські прізвища
Прізвища на -енко